Jacques Cerf (politicus) (1928-) uit België
 Jacques Cerf (pianist) (1932-2019) uit Zwitserland